Les Titans (Arrivano i titani) est un film franco-italien réalisé par Duccio Tessari en 1962.
 Les Titans est un album de Yoko Tsuno, une bande dessinée de Roger Leloup publiée en 1978.

Voir aussi